El nombre científico Limnophyes puede referirse a:

 Limnophyes , 1889, un género obsoleto de aves, sinónimo de Limnornis (Furnariidae, Aves, Animalia)

 Limnophyes , 1875, un género válido de insectos (Chironomidae, Insecta, Animalia)